ABA — латинская аббревиатура, может означать:
 Прикладной анализ поведения () — прикладная отрасль бихевиоризма, часто применяется при работе с детьми с нарушениями развития;
 Американская баскетбольная ассоциация () — американская профессиональная баскетбольная лига, сейчас не существует, в связи со слиянием с Национальной баскетбольной ассоциацией.
 Проблема ABA в многозадачных вычислениях — ситуация, когда значение было считано одним потоком дважды с некоторым промежутком времени, оба раза было считано одно и то же значение, и это трактуется как «ничего не менялось». На самом же деле выполнение могло переключиться на другой поток, он мог поменять значение, выполнить какие-либо действия и записать обратно старое значение.

•  ABA routing transit number - 9-значный номер, находящийся в нижней части чека и использующийся для идентификации финансовой организации (в США), выдавшей данный чек.      Система создана в 1910 году Американской Банковской Ассоциацией (ABA).